O Movimento Nacional Unido (em georgiano: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, Ertiani Natsionaluri Modzraoba, ENM) é um partido político da Geórgia de centro-direita. Foi fundado em 2001 por Mikheil Saakashvili, que viria ser presidente do país após a Revolução Rosa. o partido governante entre 2004 até 2012, e desde então é o maior partido opositor do governo do Sonho Georgiano. 

Sua ideologia política mudou de centro-esquerda para centro-direita desde a Revolução Rosa, e combina o liberalismo econômico e cultural com nacionalismo cívico liberal. As suas principais prioridades políticas incluem também a melhoria dos serviços sociais para os mais pobres, o principal apoiante dos pobres; combater a corrupção e reduzir os obstáculos administrativos à realização de negócios.

Resultados Eleitorais

Eleições parlamentaristas 

Partidos políticos da Geórgia
Partidos políticos conservadores